Dafne — ninfa da mitologia grega, filha do rei Peneu
 Dafne (ópera) — ópera de Jacopo Peri (1597)
 Daphne — gênero de plantas arbustivas da família Thymelaeaceae
 Daphne (Alabama) — cidade no estado do Alabama
 Dafne (satélite) — satélite de Saturno

Outros
 41 Daphne — asteroide

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos